Оле́г Ереме́ев:
 Еремеев, Олег Аркадьевич (1922—2016) — советский и российский художник, Народный художник РФ.
 Еремеев, Олег Витальевич (род. 1963) — российский политик, член Совета Федерации.
 Еремеев, Олег Николаевич (род. 1979) — казахстанский хоккеист.